De Cadenet ist der Familienname der folgenden Personen:

 Alain de Cadenet (1945–2022), britischer Automobilrennfahrer, Rennstallbesitzer und Unternehmer
 Alexander de Cadenet (* 1974), britischer Maler, Bildhauer und Performance-Künstler
 Amanda de Cadenet (* 1972), britische Schauspielerin und Fotografin